Sundin ist der Familienname folgender Personen:
 Arvid Sundin (1914–1999), schwedischer Schachspieler
 Erik Sundin (* 1979), schwedischer Fußballspieler
 Marika Sundin (* 1991), eine schwedische Skilangläuferin
 Mats Sundin (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Michael Sundin (1961–1989), britischer Tänzer, Musicaldarsteller, Fernseh- und Filmschauspieler
 Niklas Sundin (* 1974), schwedischer Gitarrist, Designer und Texter
 Ronnie Sundin (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler